La luna peut désigner :
 une expression espagnole et italienne qui signifie la lune ;
 La luna, film italo-américain de Bernardo Bertolucci (1979) ;
 La Luna, court métrage d'animation américain d'Enrico Casarosa (2011) ;
 La Luna, théâtre d'Avignon ;
 La Luna, salle de spectacle du Kaaitheater à Bruxelles ;
 un trois mâts américain qui s'échoua le  au large de Gatteville faisant .

Voir aussi 
 La Luna en el espejo, film chilien de Silvio Caiozzi (1990)